|-
| (30301) 2000 HK87||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30302) 2000 HS88||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30303) 2000 HS93||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30304) 2000 HZ103||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 30305 Севері (Severi)||2000 JA||1 травня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 30306 Фридьєшрісс (Frigyesriesz)||2000 JD||2 травня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 30307 Марсельрисс (Marcelriesz)||2000 JE||2 травня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (30308) 2000 JN1||||1 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30309) 2000 JR2||||3 травня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (30310) 2000 JO9||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30311) 2000 JS10||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30312) 2000 JC11||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30313) 2000 JF14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30314) 2000 JH14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30315) 2000 JM14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30316) 2000 JT14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30317) 2000 JR15||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30318) 2000 JW15||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30319) 2000 JT16||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30320) 2000 JP17||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30321) 2000 JT17||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30322) 2000 JU17||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30323) 2000 JV17||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30324) 2000 JS19||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30325) 2000 JV20||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30326) 2000 JS21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30327) 2000 JP22||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30328) 2000 JX22||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30329) 2000 JR23||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30330) 2000 JY24||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30331) 2000 JT26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30332) 2000 JW26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30333) 2000 JH27||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30334) 2000 JN28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30335) 2000 JU28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30336) 2000 JD29||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30337) 2000 JO29||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30338) 2000 JW29||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30339) 2000 JQ32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30340) 2000 JY32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30341) 2000 JT33||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30342) 2000 JX35||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30343) 2000 JB36||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30344) 2000 JG36||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30345) 2000 JN36||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30346) 2000 JK37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30347) 2000 JY37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30348) 2000 JD38||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30349) 2000 JV38||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30350) 2000 JA39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30351) 2000 JK39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30352) 2000 JL39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30353) 2000 JQ39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30354) 2000 JR39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30355) 2000 JU39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30356) 2000 JJ41||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30357) 2000 JJ45||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30358) 2000 JF49||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30359) 2000 JE50||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30360) 2000 JY50||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30361) 2000 JJ51||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30362) 2000 JD54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30363) 2000 JW54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30364) 2000 JX54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30365) 2000 JO55||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30366) 2000 JC57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30367) 2000 JS57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30368) 2000 JT57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30369) 2000 JU58||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30370) 2000 JA59||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30371) 2000 JR59||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30372) 2000 JK62||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30373) 2000 JO62||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30374) 2000 JU62||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30375) 2000 JD63||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30376) 2000 JE65||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30377) 2000 JL66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30378) 2000 JW67||||6 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30379) 2000 JY69||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30380) 2000 JE76||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30381) 2000 JN76||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30382) 2000 JB81||||15 травня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (30383) 2000 KZ1||||26 травня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (30384) 2000 KK3||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30385) 2000 KG8||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30386) 2000 KL16||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30387) 2000 KN16||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30388) 2000 KJ17||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30389) 2000 KW17||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30390) 2000 KX17||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30391) 2000 KA23||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30392) 2000 KX26||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30393) 2000 KN30||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30394) 2000 KZ32||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30395) 2000 KQ36||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30396) 2000 KV36||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30397) 2000 KU39||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30398) 2000 KM41||||30 травня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (30399) 2000 KF42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30400) 2000 KL42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

30300